Ма́нге́йм (Маннгейм, Манха́йм; , , ) — город в Германии, третий (после Штутгарта и Карлсруэ) по величине город в земле Баден-Вюртемберг, центр 2,5-миллионной агломерации «Треугольник Рейн-Неккар».

История 

Деревня Mannenheim, на основании которой был построен город, впервые упоминается в Лоршском кодексе в 766 году, в другом источнике указано что поселение известно с 764 года.

В 1607 году Маннгейм стал городом, и в последующие годы был отстроен исторический центр города в форме подковы, с дворцом и перпендикулярными друг к другу улицами, делящими центр на квадраты и прямоугольники. Отсюда произошло название центра: «квадраты». «Прозвище» Мангейма — «Quadratestadt» (город квадратов). Начиная от замка и до реки Неккар простирается исторический центр города — так называемые «квадраты» — прямоугольные блоки зданий, разделённые улицами, перпендикулярными и параллельными стенам замка. Квадраты носят названия, состоящие из буквы и числа (например, «A1» или «M7»), которые распределены относительно замка и главной улицы города, проходящей от фасада замка до моста через Неккар. Эта улица носит название Kurpfalzstrasse, но горожанами именуется исключительно как Широкая улица (). Она находится наполовину в пешеходной зоне, в которой расположены многочисленные магазины и административные здания.

С XVII столетия город заселён преимущественно нидерландцами, бежавшими от религиозных преследований со стороны нидерландских властей.

В 1720 году в город была перенесена из Гейдельберга резиденция пфальцских курфюрстов, благодаря чему Мангейм получил политическое значение, и благодаря этому начинается его быстрое промышленное развитие. В XVIII веке был построен мангеймский замок в стиле барокко, один из крупнейших замков Европы.

В 1795 году город и его окрестности захвачен французской армией, но после люневильского мира перешел к Бадену.

На конец XIX столетия город в составе Великого герцогства Баденского Германской империи, и в нём проживало около 80 000 жителей. В городе было развито производство машин, резиновых изделий, сигар, обоев. Он являлся крупным торговым центром и оживлённой речной прекрасно оборудованная пристанью, был организован вывоз и привоз хлеба, каменного угля, керосина, машин, соли, чая и лесных материалов.

С Мангеймом связана история нескольких важных технических изобретений, так в этом городе Карл Дрез построил, в 1817 году, первую дрезину, в 1880-м первый электрический лифт был представлен на выставке Вернером фон Сименсом, в 1886-м первый автомобиль Карла Бенца проехал по городским улицам, и в 1921-м — первый трактор. Так же в 1930-м — открыто троллейбусное движение по городским улицам.

На 1933 год в городе проживало около 275 000 жителей.

Во Вторую мировую войну центр города был практически полностью разрушен в процессе английских бомбардировок, затем отстроен заново.

Современность 
В XX веке Мангейм стал крупным индустриальным и портовым городом. Он является важным транспортным узлом Европы, отчасти благодаря своему расположению практически посередине между Штутгартом и Франкфуртом-на-Майне. В городе находятся вторая по величине сортировочная станция ФРГ и один из важнейших речных портов Европы.

В Мангейме расположены многочисленные фирмы, фабрики и заводы. В городе находятся несколько вузов, в том числе Мангеймский университет.

В 2007 году Мангейм (как город) отметил свой 400-летний юбилей.

География 
Мангейм расположен на северо-западе федеральной земли Баден-Вюртемберг, на границе с землями Рейнланд-Пфальц и Гессен. Город является центром региона «Рейн-Неккар» на месте впадения реки Неккар в Рейн. Другие крупные города этого региона-метрополиса: Людвигсхафен и Гейдельберг. Мангейм расположен на правом берегу Рейна и на обоих берегах Неккара. На противоположном берегу Рейна находится соседний город Людвигсхафен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), центры городов соединены двумя мостами через Рейн.

Население

Культура 
В XVIII веке среди жителей и гостей города были Гёте, Шиллер и Моцарт. В январе 1782 года в городском театре Мангейма состоялась премьера «Разбойников» Шиллера — драмы, принёсшей ему успех.

В академической музыке выделяют движение, известное как Мангеймская школа, в числе которой Мангеймская капелла (симфонический оркестр — один из лучших в Европе оркестров середины XVIII века). Мангеймская школа явилась переходным стилем от барокко к Венскому классицизму (Гайдн, Моцарт, Бетховен). Она играла важную этапную роль в формировании симфонии как музыкального произведения. Руководителем мангеймского оркестра был Ян Стамиц — известный композитор, скрипач и дирижёр. Он является ярчайшим представителем мангеймской школы, вместе с такими композиторами, как его старший сын К. Стамиц, Х. Каннабих, Ф. К. Рихтер, А. Фильц.

С 1952 года ежегодно проводится Международный кинофестиваль Мангейм — Гейдельберг.

Достопримечательности

Мангеймский дворец 

Мангеймский дворец (нем. Mannheimer Schloss) — один из самых больших дворцов Европы, в XVIII веке служивший резиденцией курфюрстов Пфальца. Дворец расположен в центре Мангейма — второго по величине после Штутгарта города в федеральной земле Баден — Вюртемберг.

Мангеймский дворец был возведен в 1720—1760 гг. во времена правления курфюрстов Карла Филиппа (Karl III Philipp von der Pfalz, 1661-1742) и Карла Теодор (Karl Philipp Theodor, 1724-1799), для которых дворец в Мангейме служил зимней резиденцией с 1720 по 1777 годы. Мангеймский дворец расположен на площади в 6 гектаров. Длина фасада дворца составляет 450 метров. По своим размерам Мангеймский дворец — второй барочный дворец в Европе после Версаля.

В настоящее время во дворце расположены библиотека и музей (открытый в 2007 году после реставрации здания), лекционные залы и офисные помещения; в северном крыле — Дворцовая церковь и судебная палата. Значительная часть дворца принадлежит Мангейскому университету — одному из лучших вузов Германии.

Luisenpark 

Luisenpark — был запланирован и заложен с 1892 по 1903 год и является одним из самых красивых парков Германии. Он назван в честь принцессы Луизы Мари Элизабет из Пруссии. Luisenpark простирается на площадь в 42 гектара — более 100 акров — и открыт круглый год с 9 утра до заката. Здесь более 3200 квадратных метров экзотических миров: более 350 видов растений, 50 видов рыб, дом кактуса (400 квадратных метров), тропическая бабочка (250 квадратных метров). Среди многих животных в парке более 100 аистов, фламинго, пингвинов Гумбольдта, зебр и тамаринов.

Спорт 
Несмотря на небольшое население, город имеет два футбольных клуба. Футбольный клуб «Вальдхоф» более популярен, но более титулованным является клуб «Мангейм», который в 1949 году стал чемпионом Германии. В городе также базируется один из сильнейших немецких хоккейных клубов «Адлер Мангейм», который неоднократно выигрывал Немецкую хоккейную лигу, последний раз — в 2019 году. В гандболе Мангейм представляет мужской клуб «Райн-Неккар Лёвен», чемпион Германии 2016 и 2017 годов.

В 1969 году в Мангейме родилась самая известная и титулованная теннисистка Германии Штеффи Граф.

Экономика 

Летом 1945 года были восстановлены производственные мощности «Даймлер Бенц» по производству 3-тонных грузовиков.

В издании Zukunftsatlas 2016 года независимый город Мангейм занял 52-е место из 402 районов и независимых городов Германии, став одним из мест с «высокими возможностями будущего».[16] В издании 2019 года он занял 35-е место из 401.[17] В 2017 году 27,9 % из 185 377 работников, подлежащих отчислениям в фонд социального страхования, работали в производственном секторе.

В 2017 году из 185 371 работника, подлежащих отчислениям на социальное страхование, 27,9 % работали в обрабатывающей промышленности, 22,7 % — в торговле, общественном питании и транспорте и 49,2 % — в сфере прочих услуг. В 2016 году валовой внутренний продукт (ВВП) Мангейма составил 19,685 млрд евро, что позволило ему занять 18-е место в рейтинге немецких городов по объему экономического производства. Таким образом, его доля в экономическом производстве Баден-Вюртемберга составила 4,1 %. ВВП на душу населения в том же году составил 64 483 евро (Баден-Вюртемберг: 43 632 евро, Германия: 38 180 евро), что значительно выше среднего регионального и национального уровня. В 2016 году номинальный рост экономического производства в городе составил 3,8 %. В 2016 году в городе насчитывалось около 243 000 занятых.[18] Уровень безработицы в январе 2020 года составлял 6,2 %, что выше, чем в среднем по Баден-Вюртембергу — 3,5 %.[19]

Несмотря на то, что начиная с 1970-х годов в Мангейме происходят глубокие структурные изменения, характеризующиеся сокращением рабочих мест в промышленности и ростом сектора услуг, металлургическая и химическая промышленность все еще присутствует в городе.

Наиболее сильными являются электротехническая и машиностроительная отрасли. Мангейм является важным экономическим центром.

В число крупнейших компаний входят, в скобках основное производство:

 Daimler (двигатели);
 EvoBus (автобусы);
 ABB (электротехника и технологии автоматизации);
 General Electric (электростанции);
 MVV Energie (крупнейший поставщик коммунальной энергии в Германии);
 Bombardier (электрооборудование для вагонов);
 Джон Дир (сельскохозяйственная техника);
 Caterpillar Energy Solutions (ранее MWM, Motorenwerke Mannheim);
 Pepperl+Fuchs (автоматизация производства и процессов);
 WIMA (электронные компоненты);
 Рош (фармацевтика и диагностика);
 Essity (целлюлоза и бумажная продукция, например, Zewa);
 Fuchs Petrolub (смазочные материалы);
 Unilever (мыло Dove);
 Reckitt Benckiser (бытовые чистящие средства);
 Феникс (фармацевтическая торговля);
 Дойче Хатчинсон (резиновые изделия)

Города-побратимы 

  Суонси (), Великобритания (с 1957 года)
  Тулон (), Франция (с 1959 года)
  район Берлина Шарлоттенбург (), Германия, (с 1961 года)
  Уинсор (), Канада, провинция Онтарио (c 1980 года)
  Риза (город) (), Германия, земля Саксония (c 1988 года)
  Кишинёв (), Молдавия (c 1989 года)
  Быдгощ (), Польша (c 1991 года)
  Клайпеда (), Литва (c 2002 года)
  Чжэньцзян (, ), Китай (c 2004 года)

Изобретения, связанные с Мангеймом

См. также 
 САП-Арена

Примечания 

16.↑ Zukunftsatlas 2016. Архивировано из первоисточника; получено 23 марта 2018.

17.↑ PROGNOS Zukunftsatlas. Хандельсблатт, получено 10 декабря 2019 года.

18.↑ Aktuelle Ergebnisse — VGR dL. Получено 7 января 2019 года.

19.↑ Bundesland Baden-Württemberg. Федеральное агентство по трудоустройству, Получено 30 января 2020 года.

Ссылки 
 Официальный сайт города Мангейм

 
Города на Рейне
Университетские города Германии
Внерайонные города Германии
Внерайонные города Баден-Вюртемберга